2 miejscowości w Polsce:
 Kowanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Kowanowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin